Сан Иносенте има више значења:

 Сан Иносенте (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Иносенте (Тубутама), насеље у савезној држави Сонора у Мексику